

Carriera
Con  ha disputato due edizioni dei Campionati americani (2011, 2017).

Collegamenti esterni